Ла-Ринконада () — міський округ в провінції Севілья, Іспанія.
 Ла-Ринконада  — місто у регіоні Пуно, Перу
 Ла-Ринконада-де-ла-Сьєрра — міський округ в провінції Саламанка, Іспанія.